Slovo Montana má tyto významy:

 Montana – stát v USA
 Montana (Bulharsko) – město v Bulharsku
 Montana (časopis) – lezecký časopis
 Hannah Montana – americký televizní seriál
 Joe Montana (* 1956) – hráč amerického fotbalu